Cette page contient les pages d'homonymie de James King, Jim King et Jimmy King.

James King peut faire référence à :
 James King (1750-1784), un navigateur britannique ;
 James King (1800-1869), un pair irlandais ;
 James King (1925-2005), un heldentenor américain ;
 James King (né en 1943), un joueur américain de basket-ball ;
 James King (né en 1990), un joueur gallois de rugby à XV.

Jim King peut désigner :
 Jim King (1941-), un joueur américain de basket-ball ;
 Jim King (1942-), un saxophoniste, harmoniciste et chanteur de rock britannique ;
 Jim King (1957-), un athlète américain, spécialiste de l'ultra-trail.

Jimmy King peut désigner :
 Jimmy King (1973-), joueur américain de basket-ball.